Eguren ist der Familienname folgender Personen:

 José María Eguren (1874–1942), peruanischer Dichter
 Sebastián Eguren (* 1981), uruguayischer Fußballspieler